Station Reedham (Londen), een spoorwegstation van National Rail in Croydon in Engeland
 Station Reedham (Norfolk), een spoorwegstation van National Rail in Norfolk, Broadland in Engeland